

Étymologie 
Aloğlu est un patronyme turc. Le mot est composé du nom de famille , et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Aloğlu signifie donc « fils de Al ».

Patronyme 

  (1950-), industriel et homme politique turc.

Toponyme 

 , village turc du district central de la province de Kütahya ;
 , village turc du district central de la province de Sinop.

Voir aussi 
 , nom de famille turc
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de »

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc